Vikidia és una enciclopèdia lliure en format wiki. Va ser creada per Mathias Damour el 17 de novembre de 2006 i el 3 de febrer de 2015 es va crear la versió en català.

Referències 

Enciclopèdies en línia
Wikis